Tera — prefixo de múltiplo de unidades que denota um fator de 1012

Tera Online — jogo MMORPG

Terá — personagem bíblico, pai de Abraão

Santorini — ilha grega do mar Egeu chamada Tera (ou Thera) em grego